Essingen (Luxemburg), een plaats in het Luxemburgse kanton Mersch
Essingen (Rijnland-Palts), een gemeente in het Duitse district Südliche Weinstraße in Rijnland-Palts 
Essingen (Württemberg), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Hohenfels-Essingen, een gemeente in het Duitse district Vulkaneifel in Rijnland-Palts